Induno puede referirse a:

 Induno Olona, localidad y comuna de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia
 Robecchetto con Induno, localidad y comuna de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia